Crenshaw (Mississippi), plaats in de Verenigde Staten
 Crenshaw County, county in Alabama
 Ben Crenshaw (1952), Amerikaans golfer
 Dan Crenshaw (1984), Amerikaans politicus en voormalig Navy SEAL
 Kimberlé Crenshaw (1959), Amerikaans rechtsgeleerde en burgerrechtenactiviste